Molekulska formula -{C10H16N2}- se može odnositi na:

 Metfendrazin
 TMPD